Seward ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Seward (Alaska), im Kenai Peninsula Borough
 Seward (Illinois), im Winnebago County
 Seward (Kansas), im Stafford County
 Seward (Nebraska), im Seward County 
 Seward (New York), im Schoharie County
 Seward (North Carolina), im Forsyth County
 Seward (Pennsylvania), im Westmoreland County

Countys:
 Seward County (Kansas) 
 Seward County (Nebraska)

Personen:
 Adam Seward (* 1982), US-amerikanischer Footballspieler
 Albert Charles Seward (1863–1941), britischer Biologe und Geologe
 Anna Seward (1747–1809), englische Lyrikerin
 Ed Seward (1867–1947), US-amerikanischer Baseballspieler
 Edward Seward (* 1978), US-amerikanischer Basketballspieler
 Frederic Seward (1878–1943), US-amerikanischer Anwalt
 Frederick W. Seward (1830–1915), US-amerikanischer Politiker
 James Lindsay Seward (1813–1886), US-amerikanischer Politiker
 John Seward Johnson II (geb. 1930), US-amerikanischer Bildhauer
 Julian Seward, britischer Softwareentwickler
 Margaret Seward (1864–1929), britische Chemikerin
 William H. Seward (1801–1872), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Seward’s Day, gesetzlicher Feiertag in Alaska
 Sewardgletscher, Gletscher in Kanada/Alaska
 Seward-Halbinsel
 Seward Highway, Straße in Alaska
 Seward Peninsular Railroad, ehemalige Eisenbahngesellschaft in Alaska
 Seward Mountains, Gebirgsgruppe in der Antarktis
 Seward Mountains (Alaska), Gebirge in Alaska
 Sewardit, Mineral